Röntgen oder Roentgen steht für:

 Röntgen, das Durchstrahlen eines Körpers mit elektromagnetischen Wellen bestimmter Wellenlänge
 Röntgen (Einheit), eine veraltete Einheit für die Ionendosis
 (6401) Roentgen, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Röntgen-Gedächtnisstätte, Gedächtnisstätte für Wilhelm Conrad Röntgen in Würzburg
 Röntgen Peak, Berg auf der Brabant-Insel, Palmer-Archipel, Antarktis

Röntgen oder Roentgen ist der Familienname folgender Personen:
 Abraham Roentgen (1711–1793), deutscher Kunstschreiner und Kabinettmacher
 Amanda Röntgen-Maier (1853–1894), schwedische Violinistin und Komponistin
 August von Röntgen (1781–1865), nassauischer Jurist und Diplomat
 Christoph Röntgen, deutscher Basketballspieler
 David Roentgen (1743–1807), deutscher Kunstschreiner und Kabinettmacher
 Engelbert Röntgen (1829–1897), deutsch-niederländischer Komponist, Geiger und Musikpädagoge
 Ferdinand Röntgen (1896–1966), deutscher Maler und Grafiker
 Gerhard Moritz Roentgen (1795–1852), niederländischer Seeoffizier
 Heinrich Roentgen (1787–1811), deutscher Biologe und Forschungsreisender in Afrika
 Julia Röntgen(-Schmitz), Ehefrau von Sascha Schmitz, siehe Sasha (Sänger)
 Julius Röntgen (1855–1932), deutsch-niederländischer Komponist und Pianist
 Ludwig Roentgen (1755–1814), deutscher Theologe und Schriftsteller
 Luke Matt Röntgen (* 2003), deutscher Kinderdarsteller
 Paul Röntgen (1881–1965), deutscher Metallurg, Rektor der RWTH Aachen
 Sascha Röntgen-Schmitz, siehe Sasha (Sänger)
 Sophia Roentgen (1761–1826), deutsche Malerin
 Wilhelm Conrad Röntgen (1845–1923), deutscher Physiker

Siehe auch:
 Röntgenstrahlung